

Вулиці з такою назвою існують у багатьох населених пунктах України. У цьому списку перелічені лише деякі з них.
 Вулиця Наукова — вулиця у Дніпрі (Соборний район). 
 Вулиця Наукова — вулиця у Дніпрі (місцевість Таромське).
 Вулиця Наукова — вулиця у Івано-Франковому.
 Вулиця Наукова — вулиця у Львові.
 Вулиця Наукова — вулиця у Полтаві.
 Вулиця Наукова — вулиця у Сумах.
 Вулиця Наукова — вулиця у Чернівцях.